Peter Wilson – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 Peter Wilson –  calciatore liberiano naturalizzato svedese
 Peter Wilson – tiratore a volo britannico
 Peter Frederick Wilson –  allenatore di calcio ed ex calciatore inglese naturalizzato australiano
 Peter Wilson – saltatore con gli sci canadese